Jurček je lahko:

 Jurček, moško osebno ime
 Jurček, domače ime za Jesenski goban je za kosilo in ga imajo radi prašiči